Bràtskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Bràtskoie (Krasnoperekopsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Bràtskoie (Pervomàiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia